Amerikai Egyesült Államok
 Volcano (Hawaii)
 Volcano (Kalifornia)
 Bath (Kalifornia), más neve Volcano
 Volcano (Nyugat-Virginia)